

Hydronyme 

 Le Prunelli est un fleuve français qui coule en Corse-du-Sud.

Toponymes 

 Prunelli-di-Casacconi est une commune française du département de la Haute-Corse (arrondissement de Bastia).
 Prunelli-di-Fiumorbo est une commune française du département de la Haute-Corse (arrondissement de Corte).

 Le canton de Prunelli-di-Fiumorbo est une division administrative française située dans le département de la Haute-Corse et la Collectivité Territoriale de Corse.
 Prunelli est une région corse occupant la vallée du fleuve Prunelli.